

Geografia

Austria 
 Lochau – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja

Niemcy 
 Lochau – dzielnica gminy Schkopau w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Saale
 Lochau – rzeka, dopływ Truppach